China Open 2018 – turniej snookerowy
 China Open 2018 – turniej tenisowy kobiet
 China Open 2018 – turniej tenisowy mężczyzn